Siarhiej Sasnouski (biał. Сяргей Сасноўскі, ros. Сергей Сосновский, Siergiej Sosnowskij; ur. 14 kwietnia 1981 r. w Mińsku) – białoruski piłkarz występujący na pozycji obrońcy.

Statystyki 
 (stan na 22 września 2013)

Linki zewnętrzne 
  na stronie FC BATE 
 
 
 Siarhiej Sasnouski w bazie PlayerHistory.com 
 

Reprezentanci Białorusi w piłce nożnej
Piłkarze BATE Borysów
Piłkarze Niomanu Grodno
Piłkarze Partyzana Mińsk
Piłkarze Tomu Tomsk
Piłkarze FK Mińsk
Urodzeni w 1981
Ludzie urodzeni w Mińsku